Малла:
 Малла — древнеиндийское государство
 Малла — средневековая непальская династия
 Малла — деревня в Эстонии.

См. также 
 Мала (значения)